Jean François Boissonade de Fontarabie (1774-1857), helléniste français.
 Gustave Émile Boissonade de Fontarabie (1825-1910), légiste français et fils de Jean François Boissonade de Fontarabie.